Funeralien (von lateinisch funus = Leichenbegängnis, Bestattung) steht veraltet für:

 Zeremonien bei Leichenbegängnissen
 Trauerrede
 Begräbniskosten, daher Funeralkasse, Begräbniskasse